Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Simpson () :
 Comté de Simpson, situé dans l'État du Kentucky ;
 Comté de Simpson, situé dans l'État du Mississippi.